Пилиа () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Пилия, Константин Эдуардович (род. 1970) — абхазский политик и государственный деятель
 Пилия, Эдуард Константинович (род. 1937) — абхазский политический и государственный деятель
 Пилиа, Нодар Иванович — министр культуры Абхазии (1994—1995)